Петрова Анна Іванівна — художник-монументаліст.
 Петрова Антоніна Василівна (1915—1941) — Герой Радянського Союзу, партизанка.
 Петрова Галина Костянтинівна (1920 — 1943)  — учасник Другої Світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Петрова Галина Леонідівна (* 1956) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Російської Федерації.
 Петрова (Кузнецова) Галина Миколаївна (1900-1976) — російська поетеса і письменниця, мемуаристика.
 Петрова Євгенія Олексіївна (1903 — 1989)  — українська актриса, народна артистка України.
 Петрова Жанна Олександрівна — доктор технічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Петрова Ірина Львівна (1923) — інженер-конструктор, лауреат Шевченківської премії.
 Петрова Клавдія Василівна (* 1927) — радянський учений, доктор сільськогосподарських наук, професор. Герой Соціалістичної Праці,
 Петрова Ксенія Семенівна (1892 — 1942) — ерзянський драматург і поет, педагог.
 Петрова Лариса Федорівна (1952) — українська поетеса.
 Петрова Лідія Аріївна (1936—2019) — сходознавець, арабіст, перекладач, викладач, кандидат філологічних наук.
 Петрова Любов Андріївна (* 1940) — радянська діячка, новатор виробництва, доярка, головний зоотехнік. Депутат Верховної Ради Російської РФСР.
 Петрова Людмила Миколаївна (* 1938) — радянський і російський вчений в галузі загального землеробства та фізіології рослин, академік РАСГН, академік РАН.
 Петрова Майя Андріївна — російська гандболістка, лінійна збірної Росії і команди «Ростов-Дон». Заслужений майстер спорту (2009).
 Петрова Марія Тихонівна — радянський працівник сільського господарства, доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Петрова Надія Вікторівна (1982) — російська тенісистка.
 Петрова Наталія:
 Петрова Наталія Володимирівна (нар. 1970, Київ) — російська актриса театру і кіно, кінорежисер, сценарист.
 Петрова Наталія Володимирівна (художниця) (нар. 01.08.1950, Харків) — радянська і українська художниця, живописець. Член СХ України.
 Петрова Наталія Григорівна (1945, Харків) — радянська кіноактриса, підприємниця.
 Наташа Петрова (1951) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка і призерка чемпіонатів світу.
 Петрова Ніна Павлівна (1893—1945) — радянський військовик, в роки Другої світової війни — командир відділення снайперів, старшина. Одна з чотирьох жінок — повних кавалерів ордена Слави.
 Петрова Ніна Петрівна — скульптор, автор численних скульптурних портретів і меморіалів в Криму і за його межами, дружина відомого кримського художника-баталіста Івана Семеновича Петрова.
 Огняна Петрова (1964) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, призерка Олімпійських ігор і чемпіонату світу.
 Петрова Олександра Валеріївна (1980—2000) — російська модель, переможниця Міс Росія 1996 і інших конкурсів краси.
 Петрова Олександра Василівна (1911) — український художник-костюмер.
 Петрова Олена Анатоліївна (* 1961) — майстер художнього ткацтва, член Спілки майстрів народних мистецтв України.
 Петрова Олена Юріївна (1972) — українська біатлоністка. Заслужений майстер спорту України.
 Петрова Ольга Євгенівна (* 1986) — російська футболістка, півзахисниця. Виступала за збірну Росії.
 Петрова Ольга Григорівна (1921—1974) — передовик радянського машинобудування, електрозварщиця, Герой Соціалістичної Праці.
 Петрова Ольга Миколаївна (1942) — український мистецтвознавець, художник. Кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук.
 Петрова Ольга Нилівна (1913—1998) — українська письменниця. Член Об'єднання українських письменників «Слово» і Спілки письменників України.
 Петрова Світлана Петрівна (1949) — українська бандуристка, народна артистка України.
 Петрова Тамара Миколаївна (1920—1978) — радянська волейболістка і баскетболістка, гравчиня збірної СРСР з волейболу (1949—1951). 3-разова чемпіонка Європи, 3-разова чемпіонка СРСР.
 Петрова Тетяна Володимирівна (* 1973) — російська ватерполістка. Призерка Олімпійських Ігор 2000 року.
 Петрова Тетяна Романівна (* 1993) — українська фристайлістка, член збірної України на Олімпійських іграх 2018 року.
 Крейліс-Петрова Кіра Олександрівна (1931—2021) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РФ (1994).

Петрова — присілок, Вікуловський район, Тюменська область
 Петрова — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Петрова — присілок, Сєровський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Петров
 Петрово
 Петрове
 Льодовик Петрова
 Петрова Слобода

Примітки 

Російські прізвища